latawiec – urządzenie latające
 latawce (Dermoptera) – rząd ssaków łożyskowych
 latawiec – demon w mitologii słowiańskiej
 latawiec – deltoid – figura geometryczna

 Latawiec – osiedle mieszkaniowe w śródmieściu Warszawy
 Latawiec – szpital w mieście Świdnica na Dolnym Śląsku
 Latawce – film w reżyserii Beaty Dzianowicz
 Latawce – zespół rockowy z Międzyrzeca Podlaskiego
 Latawiec – obraz Francisca Goi
 latawce (Cicinnurus) – ptaki z rodziny cudowronek

Osoby:
 Anna Latawiec
Bogusława Latawiec
 Czesław Latawiec
Krzysztof Latawiec
Leopold Latawiec
Longin Latawiec
Włodzimierz Latawiec
 Zdzisław Latawiec